

Teste di serie

  Coco Vandeweghe (Spostata nel tabellone principale)
  Marina Eraković (Qualificata)
  Jarmila Gajdošová (Qualificata)
  Alla Kudrjavceva (Qualificata)
  Taylor Townsend (secondo turno)

  Ana Konjuh (primo turno)
  Misa Eguchi (ultimo turno)
  Eri Hozumi (ultimo turno)
  Anastasija Rodionova (ultimo turno)

Qualificate

  Dar'ja Gavrilova
  Marina Eraković

  Jarmila Gajdošová
  Alla Kudrjavceva

Tabellone

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Toray Pan Pacific Open 2014
WTA Tour 2014